

Населені пункти та їхні частини
 Руди — село в гміні Конськоволя Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Руди — село в гміні Кузня-Рациборська Рациборського повіту Сілезького воєводства
 Руди — село в гміні Стшалково Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Руди — частина села Закшувек-Весь у гміні Закшувек Красницького повіту Люблінського воєводства
 Руди — частина села Більчиці в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Руди — частина села Болешин у гміні Васнюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Руди — частина села Сьвінкув у гміні Кротошин Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Руди — осада в гміні Солець-Куявський Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Див. також 
 Руда

Примітки